Гали́на Ива́новна Докуто́вич (1921—1943) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, штурман 46-го гвардейского легкобомбардировочного ночного авиационного полка, младший лейтенант.

Биография 
Родилась 20 февраля 1921 года в Гомеле.

Окончила Гомельский аэроклуб (1938), училась в Московском авиационном институте.

В 1941 году добровольцем ушла на фронт. Окончила Энгельсскую авиационную школу. Ещё в период обучения, зимой 1942 года, в качестве штурмана выполняла ответственные полёты на тяжёлом транспортном самолёте «ТБ-3».

Была штурманом 46-го гвардейского Таманского авиаполка лёгких ночных бомбардировщиков. Совершила 136 боевых вылетов.

Летом 1942 года получила тяжёлое повреждение позвоночника. После лечения вернулась в полк, хотя у неё было отпускное свидетельство для лечения на 6 месяцев. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. После боевых ночных вылетов её мучили боли в позвоночнике, но никто не слышал от неё ни одной жалобы.

Погибла при выполнении боевого задания над станицей Крымская (ныне г. Крымск) Краснодарского края. Похоронена в селе Русское Краснодарского края в братской могиле, где на мемориальной плите начертано её имя.

Награды 
 орден Красной Звезды — награждена за 101 боевой вылет и сброшенные свыше 12000 кг бомб, в результате которых уничтожена 1 переправа, 6 цистерн с горючим и вызвано 19 взрывов.
 орден Отечественной войны 2-й степени(1943)-посмертно
 медаль «За оборону Кавказа»

Память 
 Именем Г. И. Докутович в Белоруссии названа улица в Гомеле; на здании Гомельского политехникума, в котором размещалась школа, где она училапсь, установлена мемориальная доска.
 Её имя присвоено пионерским дружинам средних школ № 24 и № 27 Гомеля, где созданы мемориальные стенды. Ежегодно в день рождения Галины Докутович и в День Победы — учащиеся этих школ проводят торжественные линейки, к мемориальным стендам возлагают цветы.
 Студенты Гомельского университета и учащиеся политехникума во время трудового семестра зачисляют Г. И. Докутович почетным бойцом строительных отрядов, а заработанные на её имя деньги перечисляют в Фонд Мира.
 В Гомеле проводится всесоюзный мемориальный турнир её имени по художественной гимнастике.
 Дневник Галины Докутович частично опубликован в книге А. Магида «Гвардейский Таманский авиационный полк» (Москва, 1960 год).
 Одно из её писем хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
 Белорусский писатель Владимир Мехов посвятил Докутович пьесу «Полёт», поставленную республиканским театром юного зрителя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ДОКУТОВИЧ Галина Ивановна
 Докутович Галина
 Докутович Галя
 Фотографии Докутович

Женщины СССР в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные в Краснодарском крае